Slimnic se poate referi la:

 Localități din România
Slimnic - localitate din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
Slimnic - localitate din județul Vrancea
 Ape curgătoare
 Râul Slimnic, Coțatcu
 Râul Slimnic, Vișa